Openbare Bibliotheek Amsterdam
 OBA Bulk Terminal Amsterdam, een overslagbedrijf voor bulkgoed in het Amsterdamse Westelijk Havengebied